Parti fasciste russe
 Parti fasciste républicain
 Parti national fasciste
 Parti fasciste révolutionnaire

Homonymie
Homonymie de patronyme